A Kocsis vagy Kotsis régi magyar családnév. Eredetileg foglalkozásnév volt, jelentése: szekérvezető, szekérhajtó. Hasonló családnevek: Szekeres, Szekér, Szekérgyártó, Szekérmíves, Szekérvezető.

Gyakorisága

Más nyelvekben

Híres Kocsis családok

Híres Kocsis / Kotsis nevű személyek

A 
 Kocsis Ágnes (1971) magyar filmrendező, forgatókönyvíró
 Kocsis Albert (1930–1995) magyar hegedűművész
 Kocsis András (1905–1976) magyar szobrászművész
 Kocsis Antal (1905–1994) olimpiai bajnok magyar ökölvívó

E 
 Kocsis Elemér (1910–1981) román válogatott magyar labdarúgó
 Kocsis Ernő (1937–2016) magyar festőművész

F 
 Kocsis Ferenc (1891–1955) válogatott magyar labdarúgó, balfedezet
 Kocsis Ferenc (1904–1962) válogatott magyar labdarúgó, balhátvéd
 Kocsis Ferenc (1953) olimpiai bajnok magyar birkózó, edző
 Kocsis Fülöp (1963) görögkatolikus püspök

G 
 Kocsis Gergely (1975) magyar színész, a Budapesti Katona József Színház tagja
 Kocsis Géza (1910–1958) csehszlovák- és magyar válogatott labdarúgó, csatár
 Kocsis György (1936–2016) magyar labdarúgó, fedezet
 Kocsis György (1963–2007) magyar színész

I 
 Kocsis Imre (1940–2015) magyar festő, grafikus, tanszékvezető egyetemi tanár
 Kocsis István (1940) erdélyi magyar író, drámaíró
 Kocsis István (1949–1994) válogatott magyar labdarúgó, középhátvéd
 Kotsis Iván (1889–1980) magyar építész, építészettörténész

J 
 Kocsis Judit (1961) magyar színésznő

L 
 Kocsis Lajos (1947–2000) olimpiai bajnok magyar labdarúgó
 Kocsis László Levente (1965) magyar filozófus, képzőművész, színész, drámapedagógus, művészneve: Levy Q Lucien (LQL)

M 
 Kocsis Mihály (1899–1970) magyar jogász

P 
 Kocsis Pál (1884–1967) magyar szőlőnemesítő

S 
 Kocsis Sándor (1929–1979) olimpiai bajnok magyar labdarúgó

T 
 Szalai-Kocsis Tamás (1976) magyar science fiction-író

Z 
 Kocsis Zoltán (1952–2016) magyar karmester, zongoraművész és zeneszerző

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Leggyakoribb magyar családnevek listája

Magyar családnevek